A Shadow Racing Cars egy amerikai tulajdonú Formula–1-es csapat volt, de leginkább az Egyesült Királyságban lévő versenypályákat használták tesztelésre.

Története

Az első évek (1971–1972) 
A vállalatot Advance Vehicle Systems néven alapította Don Nichols. Az autókat Shadownak  (magyarul örökké kísérő) nevezték el. Az új csapat első tervezője Trevor Harris volt, és első autójuk az Mk típusnevet kapta, amelyet George Follmer és Vic Elford kapta meg. Az Mk1-esnek volt egy trükkje, mégpedig az, hogy a szokásosnál jóval kisebb kerekek voltak rajta, így az autó ugyan gyors, viszont nagyon megbízhatatlan volt.

A csapat a következő évben már egész jó eredményeket ért el, mivel Harris terveit lecserélték a Peter Bryan által tervezett Ti22-esre, Jackie Oliver ezzel a típussal lett nyolcadik a CanAm bajnokságon. Az év végére már szponzoruk is volt az Universal Oil Products (UOP) személyében.

A csapat 1974-ben már egyre jobb eredményeket ért el, de a gyári Porsche és McLaren még mérföldekkel előttük járt.

Belépés a Formula–1-be (1973–1974) 
1972 vége körül Nichols bejelentette, hogy benevezte a csapatot az 1973-as Formula–1 világbajnokságba az UOP szponzorálásával. Az autókat az a Tony Southgate tervezte, akinek BRM-je az előző évben Jean-Pierre Beltoise-val megnyerte a monacói nagydíjat.

A csapat először az 1973-as dél-afrikai nagydíjon állt rajthoz a DN1 nevű autóval, Jackie Oliverrel és George Follmerrel a volánnál. A soron következő spanyol nagydíjtól Graham Hill is
ugyanezzel az autóval versenyzett Embassy Hill néven.

1974-ben a leggmegbízhatóbb pilótákkal mentek, az amerikai Peter Revson és a francia Jean-Pierre Jarier személyében. Revson azonban egy Dél-afrikai teszten halálos balesetet szenvedett, és a helyére előbb Brian Redman, majd Bertil Roos, végül Tom Pryce érkezett.

A csúcson (1975–1977) 

Az előző autókhoz képest forradalmian új DN5-tel Jean-Pierre Jarier az 1975-ös szezon első két futamán (Argentína és Brazília) megszerezte a pole pozíciót, de a versenyeken mind a két autójuk technikai okok miatt kiesett. A legtöbb Formula–1-es csapatokhoz hasonlóan ugyanazt a 490 LE-s Ford-Cosworth DFV motort használták, mint korábban. Még 1975-ben versenybe állították a DN7-et, amit már egy 550 LE-s Matra V12-es motor hajtott meg. Az DN7-ben hosszabb tengelytávot alkalmaztak, hogy ne vesszen kárba a jóval nagyobb és drágább francia motor ereje. Bár ez a felállás halálra volt ítélve, mivel a Matra motor csak egyszeri használatos volt. A új pilóta, Tom Pryce viszont megmutatta tehetségét, és megnyerte a világbajnokságon kívüli Bajnokok Versenyét.

Két évvel ezután, az 1977-es dél-afrikai nagydíjon Pryce életét vesztette az sportág  történetének egyik legszörnyűbb balesetében, amikor az olasz Renzo Zorzi másik Shadowja lángolva állt meg a pálya szélén, és Pryce egy odarohanó pályabírót elgázolt, akinek poroltója agyonütötte a walesit.

Pryce helyét Alan Jones vette át, aki abban az évben az osztrák nagydíjon megnyerte a csapat első Formula–1-es versenyét.

A hanyatlás (1978–1980) 

Miután Jones 1978-ban a Williamshez szerződött, és a személyzet nagy része elhagyta a csapatot, hogy megalapítsák az Arrowst, a Shadow 1980-ban hanyatlásnak indult, amit az is jelzett, hogy a Theodore Racing teljesen lehagyta őket. Végül pénzügyi nehézségek miatt, szezon közben a csapat teljesen feloszlott.

Formula–1-es eredmények 
(táblázat értelmezése)

Külső hivatkozások 

Megszűnt Formula–1-es csapatok